El término Violet puede referirse a:

 Violet, localidad de Luisiana, Estados Unidos.
 Violet, personaje ficticio de Tekken.
 Violet, canción de la banda Hole de 1995.
 Violet, álbum de la banda We the Lion de 2016.
 Violet, película de Luiso Berdejo de 2013.